Jogos Olímpicos de Inverno de 1936, os 4º Jogos Olímpicos de Inverno.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1940, não realizados em virtude da II Guerra Mundial.